Карпов, Иван Михайлович:
 Карпов, Иван Михайлович (1898—1970) — русско-итальянский художник.
 Карпов, Иван Михайлович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4759; 25 декабря 1833.